Ге́рцберг () — фамилия. Известные носители:

 Герцберг, Герхард (1904—1999) — канадский физик.
 Герцберг, Густав Фридрих (1826—1907) — немецкий историк.
 Герцберг, Елизавета Александровна (по сцене Уварова, 1900 или 1902 — 1977) — советская театральная актриса.
 Герцберг, Николай Карлович (1882 — 1957) — русский и латвийский архитектор, фотограф городской среды.
 Герцберг, Фредерик Ирвин (1923—2000) — американский социальный психолог
 Герцберг, Эвальд Фридрих фон (1725—1795) — прусский государственный деятель.
 Герцберг, Яков Львович (1898—1937) — деятель советских спецслужб.

См. также Херцберг.